Kit car puede ser:
 Kit Car, homologación de vehículos para competiciones deportivas (rallyes).
 Kit car, tipo de vehículo construido por piezas.